VSDC Free Video Editor — профессиональная программа для нелинейного монтажа и редактирования аудио, созданная компанией Flash-Integro LLC. VSDC способен обрабатывать видеофайлы любого формата и разрешения, включая 4К UHD, а также записи в формате 360 градусов и видео в 3D. Редактор включает профессиональные инструменты цветокоррекции, а также возможность отслеживать движение объектов на видео с помощью модуля Motion tracking. Кроме того, VSDC поддерживает плагины VirtualDub, позволяет записывать видео с экрана рабочего стола, голосовые комментарии, DVD диски, экспортирует файлы без потери качества, а также конвертирует их в нужный формат для дальнейшей загрузки в Instagram, Facebook, YouTube и Twitter.

Обзор 
VSDC Free Video Editor можно бесплатно скачать, установить и использовать на Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10/11. Программа поддерживает видео и аудиофайлы, записанные на смартфоны, экшн-камеры, профессиональные зеркальные фотоаппараты и дроны. VSDC используется в более чем 200 странах мира для монтажа любой сложности - от создания простого видео из фотографий до обработки профессионального ролика.

Видеомонтаж

Базовые инструменты видеоредактирования  

 Кадрирование, обрезка, разделение на части, объединение в один файл, поворот кадра на нужный угол, воспроизведение в обратном порядке, изменение громкости
 Изменение исходного размера, качества и разрешения видеофайла
 Стабилизация видео
 Изменение скорости воспроизведения (включая режим рефрейминга Optical flow для эффекта замедленной съёмки)
 Добавление текста и субтитров
 Текстовые эффекты: Перекрашивание, Сдвиг положение, Трансформация текста
 70+ эффектов перехода в разделе "Помощник слайдшоу"
 Создание снэпшотов
 Фильтр DeLogo, автоматически скрывающий лишние элементы в видео с помощью размытой или пиксельной маски
 Преобразование видео 360 градусов в видео 2D
 Преобразование 3D видео в 2D видео
 Цветные фильтры для видео в стиле Instagram
Два режима масок типа "Inpainting" для восстановения повреждённых частей видео или изображений
 Полнофункциональный текстовый редактор для заголовков и эффектов с применением текста
 Встроенный видео конвертер с поддержкой более 20 форматов
 Встроенный инструмент для записи экрана
 Встроенный инструмент для записи голоса

Профессиональные инструменты видеоредактирования 

"Motion tracking" - модуль отслеживания движения объектов на видео, позволяющий применять полученную траекторию для любых элементов - подписей, масок, иконок и изображений.

ЦветокоррекцияПомимо стандартных инструментов настройки контраста, яркости и насыщенности, программа предлагает решения для профессиональной цветокоррекции:

 Редактор LUT - позволяет не только применять встроенные и сторонние LUTs к видео и изображениям, но и изменять их настройки, а также создавать собственные LUTs с нуля
 Кривые RGB, позволяющая корректировать видео в соответствии с выбранным цветом (красный, зеленый, синий или белый)
 Цветовые круги Lift, Gamma, Gain & Offset, позволяющие осуществить первичный этап цветокоррекции
 Кривые тона и насыщенности, позволяющие редактировать изображение, усиливая и приглушая выбранные цветовые оттенки
 Инструмент Градиент, позволяющий создать плавный переход между цветами

Инструмент Маска позволяет применять эффекты и фильтры к определенной части видео или изображения 

30+ режимов наложения для создания композиций из нескольких слоёв видео и изображений 

Движение и Ремаппинг - позволяет перемещать объекты на сцене по выбранной траектории и задавать изменение скорости с помощью кифреймов

Анимация - создает иллюзию движения статических объектов в сцене 

Кривые Безье - позволяют создавать плавные, кастомизированные эффекты перехода 

Инструмент "Украсить лицо" позволяет добавить стилизрванную маску, которая будет двигаться вместе с лицом человека в кадре.  

Генератор рисунка ИИ - инструмент, позволяющий создавать художественные интерпретации видео и изображений с помощью нейросетей 

Chroma Key - 3 режима удаления цвета из видео (чаще всего используется для удаления зелёного фона): HSL, UYV и "по маске Хромакей" 

Видеоэффекты:

 Chroma Key - инструмент, позволяющий заменить однотонный фон (как правило, зеленый или синий) на видео или изображении
 15 фильтров, включая Деинтерлейсинг, Пикселизацию, Размытие и другие
 8 динамических эффектов, включая Зум, Зеркало, Переворот и другие
 Видеоэффекты OpenGL: Блики, Блики Боке, Капли дождя
 Эффекты перехода с использованием прозрачности, включая эффект горящей бумаги, переход через искажение изображения, поворот страницы и так далее.
 Динамические телевизионные эффекты (старый ТВ, сломанный ТВ, ТВ шумы)
 Поддержка плагинов VirtualDub
 Диаграммы и графики - гистограмма, стековая, точечная, пузырьковая, линейная, корреляционная, динамическая, пошаговая, сплайновая, с заливкой, диаграмма ганта, круговая диаграмма, круговая диаграмма 3d, 3d тор, радарная точечная диаграмма, радарная диаграмма, финансовая диаграмма, свечная финансовая диаграмма и т.д.
 Монтаж видео 3D и 360 градусов.

Обработка аудиофайлов  

VSDC Free Video Editor позволяет разделить видеофайл на аудио- и видеодорожки, чтобы редактировать их как отдельные элементы: звуковую волну и видеослой. 

Доступные инструменты редактирования звука и аудио эффекты:

 Audio Spectrum (Аудиоспектр) - инструмент динамической визуализации музыки
 Встроенная функция Voice over позволяет записывать и накладывать голос
 Эффекты звуковой амплитуды (нормализация, затухание, возрастание) помогают улучшить звучание
 Эффекты задержки, темпа, тембра придают звуковым дорожкам соответствующее звучание: как если бы они исполнялись хором, растягивались во времени или воспроизводились в обратном направлении
 Инструменты DeNoise (Медианный фильтр и Гейт) снижают уровень шума в отснятом видео
 Возможность одновременной работы с несколькими звуковыми дорожками
Инструмент "Редактировать бит", позволяющий автоматически синхронизировать появление и интенсивность применения видеоэффектов с частотой и громкостью звука.

Форматы и кодеки

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт: www.videosoftdev.com

Актуальная версия VSDC Free Video Editor: http://www.videosoftdev.com/ru/free-video-editor/download austin and ally

Свободное программное обеспечение для редактирования видео
A-1 Pictures